Saliba bezeichnet:
 Saliba (Sprache), ozeanische Sprache in Papua Neuguinea

Saliba ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Agius Saliba (* 1989), maltesischer Politiker, MdEP
 Antonello de Saliba (* um 1466/67; † um 1535), italienischer Maler
 George Saliba (* 1939), US-amerikanischer Arabist und Islamwissenschaftler
 Justin Saliba (* 1994), US-amerikanischer Pokerspieler 
 Najat Saliba (* 1966), libanesische Chemikerin und Umweltaktivistein
 Nicky Saliba (* 1966), maltesischer Fußballspieler
 Philip Saliba († 2014), libanesischer Erzbischof
 Pietro de Saliba, italienischer Maler, Bruder von Antonello de Saliba
 Vivian Saliba (* 1993), brasilianische Pokerspielerin
 William Saliba (* 2001), französischer Fußballspieler